Wendell kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Wendell (udde),

USA 

 Wendell, North Carolina, Wake County, 
 Wendell, Massachusetts, Franklin County, 
 Wendell, Minnesota, Grant County, 
 Wendell, Idaho, Gooding County,

Personer

Förnamn
Wendell Anderson, amerikansk politiker från Minnesota
Wendell Butcher, amerikansk utövare av amerikansk fotboll
Wendell Phillips (1811–1884), amerikansk politiker
Wendell Phillips (1925–1975), amerikansk arkeolog
Wendell Pierce, amerikansk skådespelare
Wendell Nascimento Borges, brasiliansk fotbollsspelare
Wendell Willkie, amerikansk politiker

Mellannamn
Oliver Wendell Holmes, Sr., amerikansk författare
Oliver Wendell Holmes, Jr., amerikansk jurist i USA:s högsta domstol

Efternamn
Henning Wendell, svensk präst, författare och djurskyddspionjär
James Wendell, amerikansk friidrottare
Krissy Wendell, amerikansk ishockeyspelare

Fiktiva figurer

Wendell Borton – återkommande rollfigur i Simpson

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar